

Lieux

Canada 
 La Place des Arts est un complexe culturel et artistique montréalais.
 Place-des-Arts est une station du métro de Montréal située sur la ligne verte.
La Place des Arts du Grand Sudbury est un centre de création et de diffusion francophone, à vocation culturelle et artistique, situé dans le Nord-Est-de-l'Ontario.

France 
 La place des Arts à Cergy
 La place des Arts à Thonon-les-Bains

Autres 
 Place des Arts (groupe musical) à Toulouse

Arts